Carpe Diem («Лови момент») — десятый студийный альбом японской группы Nightmare, издан в 25 марта 2015 года.

Об альбоме
Carpe Diem вышел в трёх версиях: издания "А" и "В" включают в себя CD с 12 песнями и DVD: в издании "А" с клипом на песню "Quints", а издание "В" с песнями blur, Such a Nonsense System и Baddies записанные на концерте. Издание "С" имеет только CD с дополнительной 13-й песней "Tao". В альбом вошли 2 песни, вышедшие ранее в виде синглов: TABOO и blur.

Список композиций 

 Ограниченное издание A

 Ограниченное издание B

Синглы 
 TABOO
 Выпущен: 25 июня 2014
 Место в чарте Oricon: #6
 Продано в первую неделю: 10 503
 Общее количество продаж: 11 358
 blur
 Выпущен: 1 января 2015
 Место в чарте Oricon: #8
 Продано в первую неделю: 8 870
 Общее количество продаж: 10 098

Продажи и позиция в чарте
Альбом достиг #7 места в чарте Oricon, продержавшись в списке 4 недели. Продажи за первую неделю составили 11 005 копий, общее количество продаж составило 11 941 копий.

Примечания 

Альбомы Японии
Альбомы Nightmare